Severson est un patronyme porté notamment par :

 Ben Severson, bodyboardeur américain ;
  (1978-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Damon Severson (1994-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  (1974-), homme politique américain ;
  (1961-), journaliste américaine ; 
 Kimberly Severson (1973-), cavalière de concours complet américaine ;
  (1989-), Sauteur à ski américain ;
  (1945-2016), joueur américain de baseball.